Balog Csaba
Balog Csaba (1972–) magyar bajnok labdarúgó (Nagykanizsa, Haladás, ZTE)
Balogh Csaba
Balogh Csaba (1942–2020) zenetanár, karnagy, tankönyvíró, iskolaigazgató
Balogh Csaba (1944–?) jégkorongkapus (BVSC), edző
Balogh Csaba (1948–) Széchenyi-díjas mezőgazdasági gépészmérnök
Balogh Csaba (1968–) festő
Balogh Csaba (1984–) újságíró, webes szakember
Balogh Csaba (1987–) sakkozó, nagymester
Balogh Csaba (?–) Göd polgármestere (Momentum Mozgalom)

Jegyzetek